Manoel ist der Familienname folgender Personen:

siehe auch: Fort Manoel, Teatru Manoel, Manoel Island